Беляево — деревня в Юхновском районе Калужской области России. Административный центр сельского поселения «Деревня Беляево».

География 
Стоит на берегу реки Угра.

Население

Инфраструктура 
 Школа, клуб, библиотека и медпункт.

Достопримечательности 
 Музей Гжатского тракта (Молодёжная улица, 16).

Примечания 

Населённые пункты Юхновского района